Die 1. Division 2022/23 (auch NordicBet Liga nach dem Hauptsponsor genannt) ist die 78. Saison der zweithöchsten dänischen Spielklasse im Fußball, die vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union organisiert wird. Sie begann am 22. Juli 2022 und soll im Mai 2023 enden. Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar und einer anschließenden Winterpause ruhte der Spielbetrieb zwischen dem 14. November 2022 und dem 17. Februar 2023.

Modus 
Die Saison wird wie im Vorjahr in einem zweistufigen Format durchgeführt. In der regulären Spielzeit treten die zwölf Mannschaften zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Nach Ablauf dieser Phase qualifizieren sich die sechs besten Mannschaften für die Aufstiegsrunde, von denen am Saisonende die zwei besten Teams in die Superliga aufsteigen. Die unteren Sechs spielen in der Abstiegsrunde zwei Absteiger aus. Punkte und Tore aus der Vorrunde werden mitgenommen.

Teams

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Aufstiegsrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Abstiegsrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 danskfodbold.com
 Statistiken bei soccerway.com

2022 23
Fußballsaison 2022/23